Hans Daalder (acteur)
Hans Daalder (geschiedkundige), (1928)
Hans Daalder (ontwerper)
Hans Daalder (politicoloog)